Hayes Fisher, wł. William Hayes Fisher (1853–1920) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 1. baron Downham
 William Wordsworth Fisher (1875–1937) – brytyjski admirał
 William Fisher, ps. Rudolf Abel (1903–1971) – radziecki szpieg pochodzenia niemieckiego
 William Fisher (1940–2018) – brytyjski bokser, medalista olimpijski

Zobacz też 
 Robert William Fisher